Клуб Николая Сологубова — символический клуб, объединяющий хоккейных защитников, забросивших за свою карьеру 100 и более шайб в ворота соперников. Клуб основан в 1988 году и назван в честь Николая Сологубова, первым из советских хоккеистов, преодолевшим рубеж в 100 заброшенных шайб. На момент создания в клуб вошли только 10 игроков.

В зачёт клуба идут шайбы, заброшенные в рамках чемпионатов СССР, СНГ и России, в Кубках страны (СССР, Лиги, МХЛ, России), в матчах за сборную, в еврокубках, в НХЛ, а также в чемпионатах ведущих европейских стран (Швеция, Финляндия, Чехия).

Состав клуба 

Данные в этой таблицы приведены по состоянию на 2005 год.

Примечания

Ссылки 
 Клуб Николая Сологубова // Советский спорт
 

Сологубова
Хоккей с шайбой в СССР
Списки хоккеистов
Хоккей с шайбой в России